CUL4A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 759 амінокислот, а молекулярна маса — 87 680.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, пошкодження ДНК, репарація ДНК, убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки